Hirvasselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hirvasselkä (kulle i Tunturi-Lappi), Lappland, 
 Hirvasselkä (kulle i Rovaniemi), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar